Cesarstwo Bizantyńskie
 Bizancjum – starożytne miasto leżące nad cieśniną Bosfor, obecnie Stambuł
 bizancjum – potoczne określenie sztuki bizantyńskiej